Ярмо Ахьюпера  (; 13 апреля 1984, Выхма, Вильяндимаа, СССР) — эстонский футболист, нападающий . Выступал за сборную Эстонии.

Игровая карьера

Клубная 
Окончил спортивную гимназию Audentes, по настоянию отца занимался гандболом и лёгкой атлетикой. Первым клубом на взрослом уровне стал «Выхма Олимпик», выступавший во II лиге (четвёртый дивизион).

С 2001 года игрок клуба «Флора». В свой первый сезон за клуб провёл 5 матчей и был отдан в аренду клубу «Тервис» (Пярну), выступавшему в Эсилиге. Также находился в аренде в эстонских клубах «Валга», «Эммасте» и «Тулевик». В составе клуба «Флора» становился призёром Мейстрилиги, Кубка Эстонии и Суперкубка.

В 2009 был на просмотре в итальянской «Сиене», но в последний момент заключил контракт на 3,5 года с венгерским клубом «Дьёр». 28 марта 2009 года в матче Кубка Венгрии против ФК «Фехервар» Марко Андич сломал Ярмо ногу. После восстановления от травмы играл за вторую команду «Дьёр II» и в аренде в клубе «Уйпешт».

В 2013 году заключил контракт «Уйпешт». Во второй половине 2014 года играл в высшей лиге Эстонии за «Нымме Калью», в 2017 году — за «Тулевик». Также выступал в соревнованиях по пляжному футболу и за клубы низших лиг по большому футболу.

Международная 
Дебютировав в сборной 4 июля 2001 года в матче Кубка Балтии против сборной Литвы, стал самым молодым дебютантом сборной (17 лет и 82 дня). Первый мяч забил 14 ноября 2012 года в матче сборной ОАЭ с передачи Константина Васильева.

Достижения 
 Победитель Эсилига: 1 (2002)
 Серебряный призёр Эсилига: 1 (2001)
 Победитель Мейстрилиги: 1 (2003)
 Серебряный призёр Мейстрилиги: 2 (2007, 2008)
 Победитель Кубка Эстонии: 1 (2008)
 Финалист Кубка Эстонии: 2 (2003, 2006)
 Победитель OTP Банк Лига: 1 (2012/2013)
 Победитель Кубка Венгрии: 1 (2013/2014)
 Финалист Кубка Венгрии: 2 (2012/2013)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на eu-football.info
 

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Тервис»
Игроки ФК «Валга Уорриор»
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК «Флора-2»
Игроки ФК «Дьёр»
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Нымме Калью-2»
Игроки ФК «Тулевик-2»
Игроки ФК «Ретро»